Kino steht für:

 Kino, Einrichtung zum Betrachten von Filmvorführungen sowie die Filmvorführungen selbst
Kino (Bewegung), Bewegung von Filmschaffenden
 Kino (englische Band), Rockband
 Kino (russische Band), Rockband
 Kino (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Kino (Messe), jährlicher Kino-Kongress mit Fachmesse in Baden-Baden
 Kino (Software), Software für die Bearbeitung von Videodateien
 Kino (Wirkstoff), medizinische Droge
 Kino Precision Industries Limited, japanische Mutterfirma von Kiron Corporation, siehe Kiron Objektive
 Kino (Exsudat), eine Holzausscheidung verschiedener Baumarten der Gattungen Pterocarpus und Corymbia u. a.

Personen:

 Eusebio Francisco Kino (1645–1711), italienischer Missionar
 Gordon S. Kino (1928–2017), australisch-US-amerikanischer Elektroingenieur und Physiker
 Kitty Kino (* 1948), österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Lloyd Kino (1919–2012), US-amerikanischer Schauspieler